Кашары — название населённых пунктов в России:

 Кашары — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Кашары — село в Задонском районе Липецкой области.
 Кашары — слобода в Кашарском районе Ростовской области.